— японская фамилия. Известные носители:
 Икута, Тома (род. 1984) — японский идол, киноактёр, певец.
 Икута, Эрина (род. 1997) — японский идол, певица, участница поп-группы Morning Musume.

Ссылки